En Pologne, Olszowa peut désigner :

 Olszowa, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne,
 Olszowa, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Olszowa, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Olszowa, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Olszowa, un village dans la voïvodie d'Opole.